Trường Xuân (Đắk Nông)
 Trường Xuân (Quảng Nam)
 Trường Xuân (Cần Thơ)
 Trường Xuân (Quảng Bình)
 Trường Xuân (Đồng Tháp)